Aaron Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aaron Creek (Symmes Creek), Fluss in Ohio
 Aaron Creek (Meherrin River), Fluss in Virginia
 Aaron Creek (Deckers Creek), Fluss in Virginia

Siehe auch:
 Aarons Creek